Jan Rudomina (zm. 1599) – burmistrz Wilna
 Jan Rudomina Dusiacki (ok. 1543–1621), Jan Maciejewicz Rudomina Dusiacki – wojski brasławski
 Jan Rudomina-Dusiacki (1581–1646) – rotmistrz husarski, poseł na sejmy, chorąży i kasztelan nowogródzki
 Jan Mikołaj Rudomina-Dusiacki (1615–1651) – starosta uświacki, poseł na sejm